La formula molecolare O2NC6H4OH può indicare:
 3-nitrofenolo
 4-nitrofenolo

Formule molecolari